Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Janik (ur. 1971) – artystka plastyczka, wykładowczyni akademicka
 Antoni Janik (1920–2003) – śląski piłkarz
 Bernard Janik (1904–1977) – polski pedagog, filolog i germanista
 Ewa Janik (ur. 1947) – polska polityczka
 Ewa Maria Janik (ur. 1948) – polska polityczka
 Franciszek Janik (1900–1975) – polski pilot balonowy, szybowcowy, konstruktor lotniczy, skoczek
 Gabriela Janik (ur. 1993) – polska gimnastyczka, wielokrotna mistrzyni Polski
 Grzegorz Janik (ur. 1965) – polski polityk, nauczyciel
 Igor Janik (ur. 1983) – polski lekkoatleta, oszczepnik
 Jan Janik (1895–1940) – major Wojska Polskiego, ofiara zbrodni w Katyniu
 Jan Janik – polski polityk, prezydent Zawiercia w latach 1926–1927
 Jerzy Janik (1927–2012) – polski profesor fizyki
 Kazimierz Janik (ur. 1936) – polski nauczyciel i polityk
 Krzysztof Janik (ur. 1950) – polski polityk
 Krzysztof Janik (ur. 1982) – polski pilot rajdowy
 Łukasz Janik (ur. 1985) – polski bokser
 Mateusz Janik (ur. 1995) – polski biathlonista
 Patryk Janik (ur. 1983) – polski judoka
 Paweł Janik (1895–1978) – polski duchowny katolicki, esperantysta
 Paweł Janik (ur. 1949) – piłkarz polski, mistrz i reprezentant Polski
 Piotr Janik (1923–1981) – polski artysta fotograf
 Renata Janik (ur. 1965) – polska polityczka
 Ryszard Janik – ujednoznacznienie
 Stanisław Janik – ujednoznacznienie
 Tomasz Janik (ur. 1970) – polski urzędnik
 Władysław Janik – ujednoznacznienie 
 Zbigniew Janik (ur. 1955) – polski malarz i ilustrator
 Zdzisław Janik (ur. 1964) – reprezentant Polski w piłce nożnej

Miejscowości i administracja:
 Janik – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim
 Janik – dawna gromada